Zi Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zi Qu (vattendrag i Kina, lat 32,18, long 96,95), Tibet, 
 Zi Qu (vattendrag i Kina, lat 31,90, long 98,96), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar